Open Projects Net, de oude naam van freenode
Yamaha YM2203
OpenPHPNuke, een contentmanagementsysteem
Ora pro nobis (bid voor ons)